Filippo Maria Visconti
Filippo Maria Visconti (arcivescovo)
Medaglia di Filippo Maria Visconti